

Persone
Chaim Weizmann – chimico e statista israeliano
Ezer Weizman – politico israeliano
Vera Weizmann – medico e attivista israeliana

Altro
Istituto Weizmann – centro di ricerca israeliano
Organismo di Weizmann – nome comune del batterio Clostridium acetobutylicum

Pagine correlate
Weitzmann